Sandra prenume feminin care poate fi:

 Șandra - o localitate în județul Satu Mare, Maramureș, România
 Șandra - o localitate în județul Timiș, Banat, România, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Șandru (dezambiguizare)
 Sándor (Șandor)

Prenume feminine